Een werktuig is een stuk gereedschap. Het kan om een eenvoudig stuk handgereedschap gaan, maar ook om een ingewikkelde machine: een apparaat of een toestel. Werktuigen dienen om arbeid eenvoudiger en lichter te maken.

In de prehistorie bedachten mensen al werktuigen: houten speren, stenen bijlen, bronzen sikkels. Deze ontwikkeling is doorgegaan tot in de moderne tijd. Nu zijn er beroepen die zich speciaal met het ontwerpen en ontwikkelen van werktuigen bezighouden, zoals gereedschapmakers en werktuigbouwkundigen.

Zie ook 
 Stenen werktuig
 Gereedschapswerktuig
 Landbouwwerktuig
 Werktuigmachine
 Werktuigbouwkunde

 
Werktuigbouwkunde